Losovaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Losovaara (kulle i Kajana), Kajanaland, 
 Losovaara (kulle i Kehys-Kainuu), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar